Ribarice est un toponyme qui peut désigner :
Ribarice, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.
Ribariće, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.